Carlos Maldonado (1963-), un footballeur international vénézuélien, aujourd'hui reconverti en entraîneur ;
 Carlos Maldonado (1966-), un joueur de baseball panaméen ;
 Carlos Maldonado (1979-), un joueur de baseball vénézuélien ;